Massimo Antonelli ist der Name folgender Personen:

* Massimo Antonelli (Künstler) (* 1942), italienischer Filmregisseur und Konzeptkünstler
 Massimo Antonelli (Curler), italienischer Curler